Таниче има више значења:

 Општина Таниче (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Таниче (Таниче, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику